Пасо де Сан Роман има више значења:

 Пасо де Сан Роман (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пасо де Сан Роман (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику